Панка:
 Панка — село в Сторожинецком районе Черновицкой области Украины.
 Панка — обрядовая кукла на Русском Севере.
 Панка, Миндаугас (род. 1984) — литовский футболист.